Çarşamba puo' riferirsi a:

 Çarşamba - città del distretto di Samsun in Turchia
 Çarşamba - quartiere di Istanbul in Turchia
 Çarşamba - fiume della provincia di Konya in Turchia
 Çarşamba - nome turco del Mercoledì